

Toponymes 
 Randa, ville suisse ;
 Randa, ville de Djibouti ;
 Pic de Randa qui donne son nom au massif de Randa dans les îles Baléares.

Nom de famille 
 Joe Randa (né en 1969), baseball, voir  Joe Randa ;
 Peter Randa (1911 - 1979), père du précédent, auteur de romans de science-fiction et de romans policiers ;
 Philippe Randa (né en 1960), homme politique et écrivain ;
 Paweł Rańda (né en 1979), est un rameur polonais.

Prénom 
 Randa Haines (née en 1945), réalisatrice américaine ;
 Randa Chahal Sabbag (1953 - 2008), réalisatrice, scénariste et dialoguiste libanaise.

Biologie 
Nemesia randa est une araignée.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom